3i Infrastructure plc — закрытая инвестиционная компания, инвестирует в инфраструктурные компании и активы. Компания занимается инвестициями преимущественно на рынках Европы, Северной Америки и Азии. Акции компании включены в базу расчёта фондового индекса FTSE 250.

История 
Компания была основана в 2007 году. В марте 2007 года акции компании были размещены на Лондонской фондовой бирже. По результатам размещения компания смогла выручить за продаваемые акции 700 млн фунтов стерлингов.

Деятельность 
По состоянию на 31 марта 2010 года компания владела 14 активами, среди которых: Anglian Water Group Limited, Viridian, NGW Arqiva, TDF, Thames Water, Oystercatcher и 3i India Infrastructure Fund.

В январе 2010 года компания приобрела 49,9 % акций компании Elgin Infrastructure Limited.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Джерси
Инвестиционные компании